Het ATP-toernooi van Hilversum 1994 (met de officiële naam  't Melkhuisje 1994) werd van 25 tot en met 31 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van 't Melkhuisje in de Nederlandse stad Hilversum. Dit was de laatste editie in Hilversum, het toernooi verhuisde in 1995 naar Amsterdam.

In de enkelspelfinale versloeg de Tsjech Karel Nováček de Australiërs Richard Fromberg. In de dubbelspelfinale was het Argentijns/Nederlandse duo Daniel Orsanic/Jan Siemerink te sterk voor het Zuid-Afrikaans/Russische koppel David Adams/Andrej Olchovski.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Hilversum
ATP-toernooi van Hilversum